Vereteyka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Vereteyka (vattendrag i Vitryssland), 
 Veretejka, kanal, Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar